Büdenbender ist der Familienname folgender Personen:

 Anna-Lena Büdenbender; Geburtsname von Anna-Lena Portmann (* 1985), deutsche Grasskiläuferin
 Elke Büdenbender (* 1962), deutsche Juristin, Ehefrau von Frank-Walter Steinmeier
 Katharina Büdenbender (* 1984), deutsche Grasskiläuferin
 Petra Büdenbender (* um 1955), deutsche Schwimmerin
 Ulrich Büdenbender (* 1948), deutscher Jurist